Peccot est le nom de :
 Louis Peccot, architecte ;
 Françoise-Élisabeth Peccot, bienfaitrice de Nantes, fille du précédent ;
 La rue Fanny-Peccot à Nantes est nommée en son honneur ;
 Mathurin Peccot, architecte, oncle de Françoise-Élisabeth Peccot ;
 Antoine Peccot, l'administrateur et homme de lettres, frère des architectes Louis et Mathurin Peccot ;
 Claude-Antoine Peccot, un mathématicien et pianiste considéré comme un « enfant prodige », petit-fils du précédent.
 Le Cours Peccot du Collège de France porte son nom.